Maurinus steht für Heilige:
 Maurinus von Agen (6. Jh.), Märtyrer 
 Maurinus von Köln (ca. 10. Jh.), Märtyrer